Euarchonta je skupina savců, která zahrnuje letuchy, tany a primáty. Jméno pro tuto skupinu se ve vědecké literatuře objevilo poprvé v roce 1999, kdy molekulární studie naznačily, že dříve užívaná skupina Archonta, založená na morfologických znacích, není monofyletická, protože vedle těchto tří řádů obsahuje také letouny (Chiroptera).

Tři skupiny euarchont tvoří buď skupiny: Primatomorpha (primáti a letuchy) sesterská k tanám na bázi, nebo Sundatheria (letuchy a tany) sesterská k primátům.

Nejpříbuznější skupinou euarchont jsou Glires, společně tvoří Euarchontoglires.

Reference 

Placentálové